Take a Look Around – singolo dei The Temptations del 1972
 Take a Look Around – album di Masta Ace del 1990
 Take a Look Around –  singolo dei Limp Bizkit del 2000, dall'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water